

Personnes
Louis-François Richer Laflèche, évêque de Trois-Rivières

Lieux
Le Quartier Laflèche, anciennement Mackayville, a fusionné avec Saint-Hubert (Québec)
Collège Laflèche, en Mauricie

Voir aussi
La Flèche, commune française